Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2011./12.su predstavljale 4. HNL te 1. županijska liga.

4. HNL Istok 

Također i pod nazivom Međužupanijska liga Osijek-Vinkovci. 
Klubovi iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 nogos.info

4. HNL Jug

Jug A 

Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug B 

Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug C 
 

Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Kvalifikacije za 3. HNL - Jug 

 Izvori: 
 rsssf.com

4. HNL Središte

Središte A 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte B 
Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije

 Izvori: 
 rsssf.com

4. HNL Zapad 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 grevagol-nsrijeka.com

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Svačić Stari Slatinik

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 MAXtv 1. HNL 2011./12.
 2. HNL 2011./12.
 3. HNL 2011./12.
 5. rang HNL-a 2011./12.
 6. rang HNL-a 2011./12.
 7. rang HNL-a 2011./12.
 Hrvatski nogometni kup 2011./12.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 4. rang
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 1. ŽNL
  

2011-12
 4